Župnija Sv. Andraž nad Polzelo je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Braslovče škofije Celje.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savinjsko-šaleškega naddekanata škofije Maribor.

Sakralni objekti 
Cerkev sv. Andraža, Andraž nad Polzelo (župnijska cerkev)

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Andraž nad Polzelo
Dekanija Braslovče
Andraž nad Polzelo